Ouimet ist der Familienname folgender Personen:
 Francis Ouimet (1893–1967), US-amerikanischer Golfspieler
 François Ouimet (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Gédéon Ouimet (1823–1905), kanadischer Politiker
 Léo-Ernest Ouimet (1877–1972), kanadischer Kinodirektor, Filmverleiher und -produzent
 Ted Ouimet (Edward John Ouimet; * 1947), kanadischer Eishockeytorwart